7P steht für:
 ein Komet der Jupiter-Familie, siehe Pons-Winnecke
 Erweiterung der 4P des Marketing, siehe Marketing-Mix#Die weiteren „Ps“ (2006)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Lesotho

7P